Mere hace referencia a:

 Mere (Bélgica)
 Mere (Cheshire), Inglaterra
 Mere (maorí)
 Mere (Wiltshire), Inglaterra
 Méré
 Mere Brow, Lancashire, Inglaterra